Dulcamara puede referirse a:

 el nombre común de la planta trepadora Solanum dulcamara; o
 el nombre común del arbusto trepador Lonicera implexa o madreselva mediterránea.